Добровље може бити:

 Добровље (Брасловче), насељено мјесто у општини Брасловче, Република Словенија
 Добровље (Зрече), насељено мјесто у општини Зрече, Република Словенија
 Добровље при Мозирју, насељено мјесто у општини Мозирје, Република Словенија